The Fantastic Four (stripverhaal)
The Fantastic Four (film)